Arakan steht für:

 Arakan (Reich), ein untergegangenes Reich im heutigen Myanmar
 Rakhaing-Staat in Myanmar (früher Arakan genannt)
 Arakan (Cotabato), eine Stadtgemeinde in der Provinz Cotabato auf den Philippinen
 Arakan (Fotoserie), eine Fotoserie des japanischen Fotografen Manabu Yamanaka

Siehe auch:
 Rakhine (Begriffsklärung)